Riukusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riukusaari (ö i Jämsä), Mellersta Finland, 
 Riukusaari (ö i Keuruu), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar